Styrek – przysiółek wsi w gminie Myślenice
 Styrek – przysiółek wsi w gminie Kamionka Wielka
 Styrek (Waksmund) – szczyt w Gorcach, we wsi Waksmund w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Nowy Targ
 Styrek (Brzezowa) – wzniesienie we wsi Brzezowa w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Dobczyce
 Styrek (Kąśna Dolna) – wzniesienie we wsi Kąśna Dolna w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Ciężkowice
 Styrek (Krzczonów) – wzniesienie we wsi Krzczonów w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Tokarnia
 Styrek (Wola Wieruszycka) – wzniesienie we wsi Wola Wieruszyckaw w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim, w gminie Łapanów